Pierre Rivière peut désigner :
 Pierre Rivière, un médecin français du  ;
 Pierre Rivière (1749-1806), un député de la Corrèze ;
 Pierre Rivière (1815-1840), un parricide français :
 Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère..., une adaptation cinématographique sortie en 1976 ;
 Je suis Pierre Rivière, film de Christine Lipinska, récit de l'affaire criminelle (1976)
 Pierre Rivière, évêque de Monaco de 1936 à 1953 ;
 Pierre Rivière, un rameur français.